Vincenzo Salvagnoli (Empoli 1802 – Pisa 1861) giurista e politico italiano.
Antonio Salvagnoli Marchetti (Corniola 1810 – Empoli 1878) politico italiano.